Ahlborn ist der Familienname folgender Personen:

 August Ahlborn (Pfarrer) (1890–nach 1949), deutscher evangelischer Pfarrer, Missionar und Anstaltsleiter
 August Wilhelm Julius Ahlborn (1796–1857), deutscher Maler
 Friedrich Ahlborn (1858–1937), deutscher Zoologe, Physiker
 Gustav Ahlborn (1837–1918), deutscher Generalleutnant
 Jodie Leslie Ahlborn (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Knud Ahlborn (1888–1977), deutscher Mediziner, Persönlichkeit der Jugendbewegung
 Lea Ahlborn (1826–1897), schwedische Künstlerin
 Luise Ahlborn (1834–1921), deutsche Schriftstellerin
 Marten Ahlborn (* 1987), deutscher Volleyball-Spieler und Beachvolleyballer
 Simon Ahlborn (* 1982), deutscher Schauspieler
 Stern Ahlborn, deutscher Fußballspieler
 Wilfried Ahlborn (1935–2018), deutscher Statistiker